Charles McIlvaine – canottiere statunitense
 Graham McIlvaine – pallavolista statunitense
 Jim McIlvaine – ex cestista statunitense